Slovo Česká odkazuje na historickou příslušnost k Čechám, případně k Čechům resp. českému jazyku (v oblastech styku národů a jazyků).

Česká může být:
 1. Česká, obec v okrese Brno-venkov (podle původu osadníků z okolí Litomyšle v Čechách)
 Česká (Brno) – ulice v Brně
 Česká (České Budějovice) – ulice v Českých Budějovicích
 ulice v řadě dalších měst a obcí, např. Újezd u Brna, Pouzdřany, Miroslav, Letovice, Zlín, Lužice, Valtice, Liberec, Přibyslav, Lanškroun, Most, Kopřivnice, Jablonné nad Orlicí, Bruntál, Opava, Horní Jelení, Jindřichův Hradec, Staré Město (okres Šumperk), Prachatice, Havířov, Beroun, Ostrava, Krnov, Bratislava, Soběslav, Nové Hrady, Praha, Česká Lípa, Louny, Karviná, Úvaly, Hluboká nad Vltavou, Zliv, Nová Paka, Tanvald, Horní Dvořiště, Kolárovo, Bělá pod Bezdězem, Vyšší Brod, Mariánské Lázně, Hodkovice nad Mohelkou, Komárno, Hostivice, Volary, Kašperské Hory, Děčín, Karlovy Vary, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Tachov, Drmoul, Plesná, Hranice
 Dolní Česká – ulice ve Znojmě
 Malá Česká – ulice v Kuřimi v okrese Brno-venkov
 Česká čtvrť – ulice v Olomouci
 Česká stráň, ulice v Cizkrajově v okrese Jindřichův Hradec
 přechýlená podoba příjmení Český

Slovo Česká je také součástí víceslovných názvů sídel, v nichž často tvoří opozici k moravskému nebo historicky německojazyčnému sídlu stejného jména (mnohdy nedalekému):
 2. Česká Bělá – městys v okrese Havlíčkův Brod
 3. Česká Bříza – obec v okrese Plzeň-sever
 4. Česká Cikánka – část města Svratka v okrese Žďár nad Sázavou
 5. Česká Čermná – obec v okrese Náchod
 6. Česká Dlouhá – část města Březová nad Svitavou v okrese Svitavy (po úpravě hranic z roku 1949 zasahuje na Moravu)
 7. Česká Doubravice – část obce Manětín v okrese Plzeň-sever
 8. Česká Jablonná – část města Přibyslavi v okrese Havlíčkův Brod
 9. Česká Kamenice – město v okrese Děčín
 10. Česká Kubice – obec v okrese Domažlice
 11. Česká Lípa – okresní město
 12. Česká Metuje – obec v okrese Náchod
 13. Česká Olešná – část města Strmilov v okrese Jindřichův Hradec (leží na Moravě, po úpravě hranic po roce 1948 zasahuje do Čech, protikladem je Německá Olešná)
 14. Česká Rybná – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 15. Česká Skalice – město v okrese Náchod
 16. Česká Třebová – město v okrese Ústí nad Orlicí
 Česká Ves – více míst

Související články 
 Český (rozcestník)
 Moravská
 Slezská
 Německá

Externí odkazy